Чон Ю Ми () - Южнокорейская актриса.

Награды и номинации

Фильмография

Примечания 

Актрисы Республики Корея
Лауреаты премии «Пэксан» в категории «Лучшая актриса-новичок» (кинематограф)